Der Romanustag ist ein katholischer Gedenktag. Der 28. Februar (in Schaltjahren der 29. Februar) dient dem Andenken des heiligen Romanus von Condat.

Die Wetterregel für den Romanustag lautet: 
„Romanus kalt und klar, gibt dem Bau’r ein gutes Jahr“.

Der Romanustag ist den psychisch Kranken und Ertrinkenden gewidmet, deren Schutzpatron der heilige Romanus von Condat ist.

Weblinks 
 Informationen zum Romanustag in Deutschland

Heiligenfest
Gedenk-, Feier- oder Aktionstag im Februar